Södra signifie en suédois austral, du sud et peut faire référence à : 

 Södra Karelen, la Carélie du Sud
 Södra stambanan, une ligne de chemin de fer du réseau ferroviaire suédois
 Södra Sandby, une localité de Suède, dans la commune de Lund
 Södra Latin, un gymnasium public, ancien et réputé de Stockholm
 Södra Kungsleden, un sentier de randonnée et une piste de ski de fond traversant la partie sud des Alpes scandinaves en Suède
 Tunnel Södra Länken, un tunnel de Stockholm
 Södra teatern, un théâtre de Stockholm

Homonymie